Филип Михаэль Хейз (; род. 20 июня 1991, Дюссельдорф) — немецкий футболист, защитник клуба «Норвич Сити», выступающий на правах аренды в «Карлсруэ».

Биография 
Филипп Хейз подписал контракт с «Норвич Сити» в январе 2019 года, впервые в своей карьере переехав в Англию после ухода из Динамо Дрезден.

Вплоть до этого перехода Хейз провел все девять лет своей старшей карьеры в Германии, играя за «Фортуна Дюссельдорф II», «Пройссен Мюнстер», «Хайденхайм», «ВФБ Штутгарт», «ВФБ Штутгарт II» и «Динамо» Дрезден.

В январе 2020 года немецкий «Нюрнберг» взял Хейза в аренду до конца сезона 2019/20.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Пройссен» Мюнстер
Игроки ФК «Хайденхайм»
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Карлсруэ»